Zachariasen ist der Familienname folgender Personen:

 Fredrik Zachariasen (1931–1999), US-amerikanischer theoretischer Physiker
 William Houlder Zachariasen (1909–1979), norwegisch-amerikanischer Physiker